Синтетика — синтетический продукт, особенно синтетическое волокно или ткань, лекарство или пластмасса, получаемые методом химического синтеза.

Синтетический и искусственный 
Не следует путать термины «синтетический» и «искусственный». Искусственный материал — полученный путём физической модификации сырья.

Например:
 Синтетические волокна — капрон, нейлон. Искусственное стекло-волокно, вискозное волокно, асбестовые. 

 Синтетическая кожа — лабораторный способ выращивания плёнки, подобной коже. Для трансплантации кожи. Искусственная кожа — придание сырью (пористому полимеру) внешнего вида и свойств выделанной кожи животных. В данном случае синтезируется полимер, а не окончательное изделие.

См. также 
 Химический синтез
 Химические волокна

Химическая технология